Festigny ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Festigny (Marne) im Département Marne
 Festigny (Yonne) im Département Yonne